AABS steht für:

 Assurance & Advisory Business Services
 Advances in Applied Business Strategy, Serie von Fachpublikationen
 Association for the Advancement of Baltic Studies

AABS